Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 19 ans s'est déroulé du 29 mars au  à Riga (Lettonie).

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classements 9-12

Classements 5-8

Classements 1-4

Récompenses individuelles 
 MVP : Jakub Jarosz  
 Meilleur attaquant : Bartosz Kurek  
 Meilleur serveur : Emmanuel Ragondet 
 Meilleur contreur : Michele Parusso 
 Meilleur passeur : Davide Saitta 
 Meilleur libero : Adrian Stanczak 
 Meilleur réceptionneur : Raphaël Mrozek

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur :  Yves Logeais  

2005
Volley-ball masculin moins de 19 ans
Volley-ball masculin moins de 19 ans 2005
Volley-ball en Lettonie
Europe masculin moins 19
2005 en Lettonie
Sport en mars 2005
Sport en avril 2005